Brendel steht für:
 Brendel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brendel von Homburg, hessisches Adelsgeschlecht
 Brendel (Delmenhorst), Ortsteil der Stadt Delmenhorst, Niedersachsen

Siehe auch:
 Brändel
 Brendelia
 Brendl
 Brentel
 Prendel